

Cinema 
 Belle & Sebastien (Belle et Sébastien) – film del 2013 diretto da Nicolas Vanier
 Belle & Sebastien - L'avventura continua (Belle et Sébastien, l'aventure continue) – film del 2015 diretto da Christian Duguay
 Belle & Sebastien - Amici per sempre (Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre) – film del 2018 diretto da Clovis Cornillac

Letteratura 
 Belle e Sebastien o Bella e Sebastiano (Belle et Sébastien) – romanzo di Cécile Aubry del 1965

Musica 
 Belle e Sebastien – singolo di Fabiana Cantini del 1982
 Belle and Sebastian – gruppo musicale

Televisione 
 Belle et Sébastien – serie televisiva francese del 1965
 Belle et Sebastien – serie anime del 1981
 Belle e Sebastien  (Belle et Sébastien) – serie animata franco-canadese del 2017